За́падная Кордилье́ра, или Кордилье́ра-Оксидента́ль ( — «западный хребет») — название нескольких горных хребтов в странах Южной Америки:

 Западная Кордильера — хребет в Боливии
 Западная Кордильера — хребет в Коста-Рике
 Западная Кордильера — хребет в Эквадоре
 Западная Кордильера — хребет в Колумбии